В парному розряді жіночого тенісного турніру Brasil Open 2000, що проходив у рамках Туру WTA 2000, Лаура Монтальво і Паола Суарес виграли титул, у фіналі перемігши пару Жанетта Гусарова і Флоренсія Лабат 5-7, 6-4, 6-3

Сіяні пари 

 Лаура Монтальво /  Паола Суарес (чемпіонки)
 Жанетта Гусарова /  Флоренсія Лабат (фінал)

 М Шонессі /  Крістіна Торренс-Валеро (півфінал)
 Ева Бес-Остаріс /  Хісела Рієра-Роура (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Brasil Open